De Copa Chile 2010 was de 33ste editie van de strijd om de nationale voetbalbeker van Chili. Het toernooi begon op 27 maart met een voorronde. Het eindigde op 8 december met de finale in het Estadio Francisco Sánchez Rumoroso in Coquimbo. Municipal Iquique won de beker voor de tweede keer in de clubgeschiedenis (na 1980) door Deportes Concepción in de eindstrijd na strafschoppen (4-3) te verslaan. De winnaar plaatste zich voor de Copa Sudamericana 2011. Aan het toernooi namen 76 clubs deel. Topscorer werd de Argentijn Matías Jara van CD Huachipato. Hij was goed voor negen goals.

Schema

Zie ook
Primera División 2010 (Chili)
Chileens voetbalelftal in 2010

2010
Chile